Канго  () — город в северо-западной части Габона, на территории провинции Эстуарий. Административный центр департамента Комо.

География 
Абсолютная высота — 30 метров над уровнем моря. Расположен на берегу реки Комо.

Транспорт 
Через город проходит автомобильное шоссе № 1 и Трансгабонская железная дорога.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 2147 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Габона